Rendern oder Rendering (von engl. to render [], „machen, leisten, erweisen“) steht für:
 Rendern (Design), ein Überbegriff, der die Umsetzung einer Skizze im klassischen Design (Ursprung des Begriffs) und in der Computergrafik bezeichnet.
 Bildsynthese, in der Computergrafik die Erzeugung eines Bildes aus Rohdaten
 HTML-Renderer, Programm, das HTML in eine grafische Bildschirmdarstellung konvertiert
 Rasterung, eine bestimmte Art und Weise, wie die Konvertierung einer Vektorgrafik in eine Pixeldarstellung durchgeführt wird
 Raytracing, eine bestimmte Art und Weise, die Bildsynthese zu berechnen
 Haptisches Rendern, die Erzeugung fühlbarer Sinneseindrücke in virtuellen und erweiterten Realitäten

Render steht für:
 Render (Fünen), Ort in Dänemark auf der Insel Fünen

Render ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Render (1822–1881), deutscher Großwildjäger und Entdecker im südlichen Afrika
 Bernhard Render (1894–1985), deutscher Politiker (CDU)
 Mattiline Render (* 1947), US-amerikanische Sprinterin
 Michael Render, bekannt als Killer Mike (* 1975), US-amerikanischer Rapper
 Otto Render (1926–1969), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Wenzel Render (1669–1733), Olmützer Architekt und Steinmetzmeister

Siehe auch:

 RENDER – Reflecting Knowledge Diversity, ein Forschungsprojekt